Marcol ist der Familienname folgender Personen:
 Alojzy Marcol (1931–2017), polnischer Theologe
 Chester Marcol (* 1949), polnischer American-Football-Spieler auf der Position des Kickers

Marcol war auch der Name eines Sportvereins:
 Club Balonmano Marcol Valencia